Laredo pode se referir a:

 Laredo (Texas) cidade dos Estados Unidos da América
 Laredo (Missouri) 
 Laredo (Cantábria), município da Espanha 
 Novo Laredo, cidade do México
 Laredo (distrito), no Peru

ou ainda:
 Laredo (cigarro)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos